El término Factor VIII puede referirse:

a un factor de coagulación sanguíneo;
a un grupo musical panameño, del género punk.